Дональд Джадд (; ) — американский  и искусствовед, один из выдающихся представителей минимализма.

Биография 
Дональд Джадд (имя при рождении — Дональд Кларенс Джадд) родился 3 июня 1928 в Эксельсиор Спрингс, Миссури. Художник служил в армии Соединенных Штатов в Корее. Он изучал философию, а затем историю искусств в Колумбийском университете в Нью-Йорке, а также работал в качестве художественного критика между 1959 и 1965 для ARTnews, Arts Magazine, и Art International.

Первая персональная выставка Джадда состоялась в 1957 в Panoras Gallery, Нью-Йорк.

Начиная с 1960-х, Джадд регулярно выставлялся в галереях США, Европы и Японии. При жизни художника наиболее значительные выставки Джадда прошли в Whitney Museum of American Art, Нью-Йорк (1968, 1988); Национальной галереe Канады, Оттава (1975); Van Abbemuseum, Эйндховен, Нидерланды (1987); Сент-Луисский художественный музей (1991). Последние крупные выставки художника прошли в Музее современного искусства, Саитама, Япония (1999); Walker Art Center, Миннеаполис (2001); Tate Modern, Лондон (2004).

Джадд женился на танцовщице Джулии Финч (Julie Finch) в 1964 (позднее они развелись), имел двух детей — сына Flavin Starbuck Judd (1968) и дочь Rainer Yingling Judd (1970). Сохранив дом в Нью-Йорке на 101 Spring Street, Джадд переехал в город Марфа, Техас, в 1972, где жил и работал до своей смерти 12 февраля 1994.

Дональд Джадд — один из самых значительных американских художников послевоенного периода. Работая в Нью-Йорке в 1960-х, Джадд стал известен как один из ключевых представителей минимализма, хотя сам художник не относил себя к данному стилю. 

Однако, говоря о Джадде нельзя не обратиться к истокам минимализма. Минимализм, как течение, возник в Нью-Йорке, в период 1960-70-х годов. Наряду с концептуализмом он проводит черту между искусством первой и второй половины XX века. В происхождении минимализма важную роль сыграла книга Камиллы Грей об искусстве советского авангарда, вышедшая в свет в 1962 году. Формы, используемые в минимализме, просты - это пространственные геометрические фигуры с монохромной поверхностью, в большинстве своем нейтрального цвета. Материалы для создания произведений были промышленного происхождения: использовались фанеры, плексигласа и металла. Другие создавались из наборных элементов: кирпича, неоновых трубок и т.д. Определив такие предметы как «специфические объекты», Дональд Джадд писал о них следующее:«Специфический объект становился функцией пространства, света и зоны видимости зрителя».Д. Джадд отказывается от вековой традиции живописи и скульптуры, провозглашающей эмоциональный подтекст и символическое наполнение главными в произведениях искусства, и сосредоточивается на материальности объектов. В своих произведениях и пространстве вокруг них он задается целью исследовать понятие прямоты. Отвергая условности, обращаясь к промышленным материалам, он создавал крупные полые объекты, в основном в форме разнокалиберных «коробок», размещая их в определенной геометрической последовательности. 

Дональд Джадд начал свою карьеру как арт-критик Arts Magazine. Как художник он поначалу (в конце 1940-50-х) работал как живописец. В начале 1960-х Джадд начал добавлять трехмерные элементы на поверхность своих работ, поначалу создавая рельефы, а затем перейдя к полностью автономным структурам, которые он называл «конкретными объектами» (specific objects). 

Стоит отметить, что в это время представители минимализма разными путями стремились к одному и тому же: они пытались превратить окружающую их физическую среду в искусство, что шло в разрез с существующей традицией. Свои первые работы в направлении минимализма художник создавал еще в 1950-60-х, когда в Америке постепенно приходил в упадок абстрактный экспрессионизм. Данное направление характеризуется большим вниманием к личности художника, ярким жестам и экспрессивными движениями кисти, которые передают энергию и движение создателя вокруг холста. Именно от этого Джадд хотел избавиться. Он также считал, что художнику и вовсе не нужно притрагиваться к произведению. Придумывая свой объект, Джадд создавал чертеж и отправлял его на производство. Готовые экземпляры устанавливались в музее или галерее. Во главенство всего Джадд ставил только идею, чистый замысел. Демистифицируя свои произведения, он идейно ставит себя по другую сторону от популярного тогда абстрактного экспрессионизма. 

Так, Д. Джадд, в своем раннем произведении минимализма, делает акцент на усилении взаимодействия между зрителем, произведением и пространством и создает алюминиевый прямоугольный параллелепипед, покрытый эмалью в 1968 году . Изготовленный из промышленных материалов, он притягивает взгляд. Созданный им прямоугольный параллелепипед  акцентирует внимание зрителя прежде всего на физической природе объекта. И хотя фигура не создана предметом быта или массового потребления, в ней проявляется идея, высказанная еще М. Дюшаном в «Фонтане» 1917 года. Уилл Гомперц писал о его идее так:«Он был уверен, что изобрел новую форму скульптуры, подразумевающую, что художник выбирает предмет массового производства без сколь-либо очевидных эстетических достоинств и лишает его функционального предназначения, — иными словами, делает бесполезным, — после чего, присвоим имя и изменив контекст и ракурс, превращает в настоящее произведение искусства».Таким образом, Д. Джадд отказывается от живописи и провозглашает, что «объемное произведение искусства по своей природе мощнее и конкретнее, чем краска на плоскости». В дальнейшем Д. Джадд создает множество скульптур, подобных прямоугольному параллелепипеду, изучая соотношение форм и пространства вокруг них. Отметим, что во многих работах он применял математическую последовательность Фибоначчи.

В 1963 он сформулировал основной «словарь» форм — «стопки», «коробки» и «прогрессии», с которыми работал последующие тридцать лет. Поначалу Джадд работал в дереве, промышленно изготовленные металлические ящики появились в конце 1960-х. В начале 1970-х его работы приняли форму инсталляций, Джадд начал выставлять работы на открытом пространстве. В это же время он переехал в Техас, где превратил военную базу в личную студию. Используя промышленные материалы для создания абстрактных произведений, которые подчеркивают чистоту цвета, формы, пространства и материалы, Джадд описывал собственную работу как «простое выражение сложной мысли».

Джадд заложил новые основы в исследовании объема, интервала, пространства и цвета. Он отверг традиционные формы и средства, используя промышленные материалы, такие как оргстекло, листовой металл и фанера, а с середины 1960-х его работы производились промышленным способом.

Персональные выставки

Публичные коллекции

Примечания

Ссылки 
 Фонд Дональда Джадда
 ArtFacts
 Donald Judd: a turning point in the history of sculpture?

Графики США
Скульпторы США
Современные художники США
Художники-абстракционисты США
Художники геометрической абстракции
Скульпторы-минималисты
Выпускники Колледжа Вильгельма и Марии
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета